В этом списке перечислены реки, полностью или частично протекающие по территории Свердловской области и учтённые в Государственном водном реестре Российской Федерации, а также некоторые прочие, отмеченные на геодезических и военных картах советского периода. Число всех водных потоков в области около , их общая протяжённость составляет более  км.

Речная сеть Свердловской области состоит из двух бассейнов (Иртышского и Камского) и включает  рек с длиной водотока более  км. Большинство рек протекает среди лесных массивов и имеют смешанный тип питания ( % из них — за счёт талых снеговых вод). Средняя густота речной сети составляет  км2, наименьшая —  км2 в бассейне реки , а наибольшая —  км2 в бассейне . Все реки имеют устойчивый ледяной покров. Максимальные уровни подъёма воды на реках Свердловской области отмечаются во 2-й половине апреля, и достигают от 2 до 5,5 м. Спад уровня весеннего половодья плавный — до конца мая, иногда начала июня.

Список рек Свердловской области

Иртышский бассейновый округ

Камский бассейновый округ

Примечания

Ссылки 
 Телекомпания ОТВ

 
Свердловская